Sorriso Light FM é uma webrádio de Estrela, Rio Grande do Sul. Operava na frequência FM 91.7 MHz. Foi afiliada da Transamérica Light por alguns anos, e transmitiu programação própria de música Adulta contemporânea e Pop Rock. O sinal da emissora alcançou todo o Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Deixou o dial 91.7 em 07 de setembro de 2016, para dar lugar à uma filial da Rádio Felicidade Gospel,  que posteriormente foi vendida ao Grupo Independente.

Ligações Externas

Sítio da Sorriso Light FM (Em português)

Estações de rádio do Rio Grande do Sul
Estações de rádio fundadas em 2013
Estações de rádio extintas em 2018